ПАТ «Чернівціга́з» — публічне акціонерне товариство зі штаб-квартирою в місті Чернівці, яке займається розподіленням, транспортуванням та постачанням газу в Чернівецькій області.

Історія 
У 1958 році створено комунальну контору «Міськгаз». 1974 року створено 8 районних управлінь газового господарства. У 1975 році на базі контори «Міськгаз» та районних управлінь створено Чернівецьке виробниче об'єднання «Чернівцігаз». У 1994 році підприємство реорганізовано у  відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз». У 2010 році ВАТ «Чернівцігаз» перейменовано на публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз».

Див. також 
 Список газопостачальних підприємств України

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Профіль компанії на офіційному сайті «Газ України» 
 Профіль компанії на clarity-project.info

Підприємства Чернівців
Підприємства нафтогазової промисловості України
Підприємства, засновані 1958